Farfetch'd és un personatge fictici de la saga de videojocs de Pokémon, així com d'altres jocs i productes derivats. És de tipus normal i volador.

Els porros que solen portar els Farfetch'd són de diferents qualitats, hi ha millors i pitjors. Se'ls ha vist lluitar per tenir els millors.

A l'anime 
En la temporada 1 ja va aparèixer aquest personatge, exactament al capítol 46: Tan cerca, y aun así tan Farfetch'd. Com podem apreciar en aquest capítol obté una gran importància pel nom del capítol.

No va ser si no fins a la temporada 2 al capítol 43 quan va tornar a aprèixer: Menudo día libre. En la següent temporada es torna a dedicar un capítol sencer, com ja va passar en la primera, a Farfetch'd, el capítol 40 d'aquesta temporada s'anomena en espanyol Una historia de Farfetch'd.

En la temporada 9 va tindre més presència, apareixent en 3 capítols: Fin de semana marchoso (6), A la segunda va la vencida (25), Echando el resto (36).

En els videojocs 
El primer joc en el que va aparèixer va ser en la saga Roig i Blau, és a dir, en els primers videojocs de Pokémon. En aquests jocs només es podia conseguir intercanviant un Spearow.

En Pokémon Go és un dels pocs Pokémon regionals, el qual només es pot atrapar en la zona asiàtica.

Referències

Enllaços externs 
 

Pokémon de tipus normal
Pokémon de tipus volador